The Lost Boy – debiutancki album studyjny amerykańskiego rapera Cordae. Album został wydany 26 lipca 2019 roku nakładem wytwórni Atlantic Records i Art@War i zawiera gościnne udziały: Chance the Rapper, Anderson .Paak, Ty Dolla Sign, Pusha T, Arin Ray i Meek Mill. Album zyskał szerokie uznanie krytyków muzycznych. Album został później nominowany do nagrody Grammy w kategorii „Najlepszy album rapowy”, a utwór „Bad Idea” został nominowany do nagrody Grammy w kategorii „Najlepszy rapowy utwór”. The Lost Boy był wspierany przez trzy single: "Have Mercy", "Bad Idea" i "RNP".

Lista utworów 

 Wintertime – 3:01
 Have Mercy – 3:22
 Sweet Lawd (Skit) – 1:09
 Bad Idea (feat. Chance the Rapper) – 3:55
 Thanksgiving – 3:18
 RNP (feat. Anderson Paak) – 2:56
 Broke as Fuck – 3:16
 Thousand Words – 3:20
 Way Back Home (feat. Ty Dolla Sign) – 3:19
 Grandma's House (Skit) – 1:23
 Been Around – 3:24
 Nightmares Are Real (feat. Pusha T) – 2:47
 Family Matters (feat. Arin Ray) – 3:31
 We Gon Make It (feat. Meek Mill) – 3:57
 Lost & Found – 2:41

Przypisy 

Albumy hip-hopowe
Albumy muzyczne wydane w roku 2019
Albumy Cordae